Cardigan kan syfta på:

 Cardigan (klädesplagg) – en långärmad, rak kofta/jacka
 James Brudenell, 7:e earl av Cardigan (1797–1868), en engelsk militär
 The Cardigans – en svensk pop- och rockgrupp bildad i Huskvarna 1992

Geografi

Australien 

 Cardigan, Victoria, ort,

Kanada 

 Cardigan (ort), Prince Edward Island,

Storbritannien 

 Cardiganbukten, vik, Wales, 
 Cardigan, Wales, stad,  

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar